Chevandier de Valdrome est un patronyme porté notamment par :

 Eugène Chevandier de Valdrome, (1810-1878), est un homme politique et industriel français ;
 Jean Auguste Chevandier de Valdrome (1781-1865), homme politique français ;
 Paul Chevandier de Valdrome (1817-1877), est un peintre français.